Le Port kan syfta på:
 Le Port, Ariège
 Le Port, Réunion